В США насчитывается 3 округа с названием Осейдж ():
 округ Осейдж — в штате Миссури
 округ Осейдж — в штате Канзас
 округ Осейдж — в штате Оклахома